MX2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 21-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 715 амінокислот, а молекулярна маса — 82 089.

Задіяний у таких біологічних процесах, як імунітет, вроджений імунітет, транспорт, транспорт білків, транспорт мРНК, транслокація, противірусний захист, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, ядрі, комплексі ядерної пори.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 21

Некатегоризовані білки